Гриноу () — английская фамилия. Известные носители:

 Гриноу, Ричард (1819—1904) — американский скульптор.
 Гриноу, Хорейшо (1805—1852) — американский скульптор.